Velika nagrada Pacifika je lahko:

Velika nagrada Pacifika, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Pacifika, motociklistična dirka